Villa Thiene pode referir-se a:

Villa Thiene (Quinto Vicentino)
Villa Thiene (Cicogna)

Desambiguação